Júlio I Cybo-Malaspina, em italiano Giulio I Cybo-Malaspina (Roma, 1 de março de 1525 – Milão, 18 de maio de 1548) foi marquês soberano de Massa e Senhor soberano de Carrara de 7 de outubro de 1546 a 27 de junho de 1547. Sucedeu com grande dificuldade à mãe, Ricarda Malaspina, que, após pouco mais de oito meses, retoma o poder.

Biografia

Primeiros anos 

Nos seus pais foram Ricarda Malaspina, último membro do ramo dos Spino Fiorino da família Malaspina (segunda filha de António Alberico II Malaspina, marquês de Massa e Senhor de Carrara), e de Lourenço Cybo, Conde de Ferentillo, filho de Franceschetto Cybo (filho do Papa Inocêncio VIII) e de Madalena de Médici (filha de Lourenço o Magnífico).
 
Júlio nasce em Roma no dia 1 de março de 1525 no palácio Cybo, na piazza Navona, que pertencia ao pai, onde Ricarda gostava de permanecer.
 
Devido ao saque de Roma (1527), a família retorna à sua residência oficial, o Castelo da cidade de Massa, capital dos seus estados. Durante as ausências da marquesa, e de acordo com as disposições do seu defunto pai, era a sua mãe Lucrécia d'Este, que administrava Massa e Carrara, coadjuvada pelo cunhado, o cardeal Inocêncio Cybo.
 
Ricarda e os filhos, Leonor e Júlio, regressam a Roma. O marido, Lourenço Cybo, com quem a relação era difícil, estabeleceu-se em Agnano, administrando o seu Ducado de Ferentillo, instalando-se depois em Florença no palazzo Pazzi, que pertencia à família Cybo. Em 1543 Júlio, com 18 anos, vai para Barcelona onde, com o apoio do almirante Andrea Doria, passou a pertencer à Corte do imperador Carlos V.
 
As graves desavenças entre Júlio e a despótica mãe eram devidos sobretudo às disposições  testamentárias do defunto avô, António Alberico II Malaspina, que havia nomeado seu sucessor o varão primogénito da filha que herdaria os seus estados assim que atingisse a maioridade. Mas Ricarda recorre a todos os meios para excluir o filho –como já fizera com o marido- para manter pessoalmente o poder, com o apoio imperial.
 
Em 1544, Júlio, após a estadia em Espanha onde tivera problemas financeiros, estabelece-se temporariamente em Carrara, com o tio, o Cardeal Inocêncio Cybo, passando depois a Agnano com o pai e, por fim, em Roma. Reclama à sua mãe, na qualidade de primogénito, o direito a marquês de Massa e senhor de Carrara, mas a mãe recusou transmitir-lhe o poder, planeando passar a herança ao filho mais novo, Alberico.
 
Em março de 1546 Júlio casou com Peretta Doria (1526-1591), filha de Tomás (Tommaso), primo de Andrea Doria, príncipe de Oneglia, e de Maria Grillo. Entretanto, Ricarda procede por via legal contra Júlio que, com a ajuda do pai, de Andrea Doria e dos Médici, consegue pela força ocupar os territórios que lhe pertenciam, proclamando-se, em 7 de outubro de 1546, marquês. A situação deteriora-se e Júlio perde o apoio económico dos aliados. Assim, em 30 de maio de 1547 conclui com a mãe um acordo pelo qual, pagaria 40.000 ducati de ouro, restituindo-lhe os feudos até liquidar a referida soma.

Traição e morte 

Mas tudo ficou difícil quando o tio da mulher, Andrea Doria, lhe recusou um empréstimo. O jovem marquês conspirou então contra o almirante, para o liquidar e colocar a república de Gênova, e o seu marquesado na órbita francesa. O complot, apoiado pelos Fieschi e por outros Genoveses exilados em Venezia, previa o homicídio de Doria, do embaixador espanhol e de outros membros pró-hispânicos. Esta operação teria o apoio da família florentina dos Strozzi e do Papa Paulo III.
A conspiração foi descoberta e Júlio I foi detido e aprisionado no castelo de Pontremoli, sendo depois conduzido a Milão e, apesar da intervenção de Cosme I de Médici, Grão-duque da Toscana, e de Hércules II d'Este, duque de Ferrara, foi decapitado com apenas 23 anos, em 18 de maio de 1548. De notar que a mãe e o tio cardeal desinteressaram-se completamente de si e nada fizeram para o salvar.
 
O seu corpo, enterrado na igreja milanesa de Santa Maria degli Angeli, foi por fim sepultado, após um quarto de século, em 1573, por instrução do irmão mais novo, Alberico I, na cripta da catedral de Massa, ficando junto aos corpos do pai, Lourenço, e da mãe, Ricarda.

Títulos 
Os títulos completos de Júlio incluíam: Marquês de Massa e senhor soberano de Carrara, Moneta e Avenza; Patrício romano, genovês, napolitano, de Pisa e de Florença; Nobre de Viterbo.

Notas

Bibliografia

Ver também 
 Cybo-Malaspina
 Ducado de Massa e Carrara
 Lista dos soberanos de Massa e Carrara
 Lourenço Cybo
 Malaspina
 Ricarda Malaspina
 Senhorio de Carrara

Ligações externas 
 Genealogia dos Cybo-Malaspina (euweb.cz)
 Worldstatesmen.org

Nascidos em 1525
Mortos em 1548
História da Toscana
História da Itália
Casa de Cybo-Malaspina
Duques de Massa e Carrara